Добринский район — название ряда районов в СССР и России:

 Добринский район — район в Липецкой области.
 Добринский район — бывший район в Волгоградской области (упразднён в 1963 году).
 Добринский район — бывший район в Сталинградской области (до 1941 года входил в состав АССР Немцев Поволжья как Добринский кантон; в 1942 году переименован в Нижне-Добринский район; упразднён в 1950 году).